Snow Dome pode referir-se a:
 Snow Dome (Canadá), montanha em Alberta e Colúmbia Britânica, no Canadá
 Snow Dome (Concordia), montanha em Concordia, em Gilgit–Baltistan, no Paquistão
 Snow Dome (Chaprot), montanha em Chaprot Pass, em Gilgit–Baltistan, no Paquistão

Ver também 
 Snowdome